Гуменю́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 
 Гуменюк, Анастасия Станиславовна (род. 1997) — российская певица.
 Гуменюк, Василий Васильевич (род. 1946) — украинский политик и предприниматель, президент Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты.
 Гуменюк, Геннадий Владимирович (род. 1939) — российский дипломат.
 Гуменюк, Иван Афанасьевич (1928—2009) — руководитель Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Молдове и Восточной России.
 Гуменюк, Игорь Николаевич (род. 1961) — украинский политик и бизнесмен.
 Гуменюк, Ирина Борисовна (род. 1988) — российская легкоатлетка.
 
 
 Гуменюк, Семён Александрович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Гуменюк, Сергей Валерьевич (род. 1974 года) — украинский фотохудожник, журналист, общественный деятель.
 Гуменюк, Феодосий Максимович (род. 1941) — советский живописец, график, лауреат Шевченковской премии.
 Гуменюк, Юрий Игоревич (1969—2013) — белорусский поэт, прозаик, журналист.